Matko je lahko:

 Matko, moško osebno ime 
 Matko, priimek več znanih ljudi